Termin  ima više značenja.

 Peptidilamidoglikolatna lijaza, enzim
 PGL (preduzeće)